Імператор Сакураматі (, сакураматі тенно; 8 лютого 1720 — 28 травня 1750) — 115-й Імператор Японії, синтоїстське божество. Роки правління: 13 квітня 1735 — 9 червня 1747.

Біографія 
Імператор Сакураматі народився 8 лютого 1720 року. Він був перший сином Імператора Накамікадо. Матір'ю хлопчика була Коное Хісако, донька радника і великого державного міністра Коное Ієхіро. Новонародженому дали ім'я Терухіто.

1728 року 8-річний принц став спадкоємцем престолу й отримав титул Великого сина Імператора. У квітні 1735 року його батько передав йому пост Імператора Японії.

29 грудня 1738 року Імператор Сакураматі відновив стародавній обряд дайдзьое — жертвування Імператорським пращурам та божествам Неба і Землі нових злаків, з молитвою за процвітання і спокій країни. Спершу цей обряд був відновлений 1687 року дідом монарха, Імператором Хіґасіяма, на основі церемоніалу 1466 року Імператора Ґо-Цутімікадо. Проте за правління батька правителя, Імператора Накамікадо, його проводити перестали. Реставрація обряду Імператором Сакураматі була остаточною і відтоді його дотримувалися усі японські монархи.

9 червня 1747 року Імператор Сакураматі передав престол своєму сину Тохіто, який прийняв ім'я Імператора Момодзоно. Сам відставний монарх взяв собі титул Верховного Імператора і зайнявся вивченням японської історії та літератури. За заслуги у реставрації старих палацових звичаїв, досягнення в поезії та живописі Імператора Сакураматі називали перевтіленням легендарного принца Шьотоку. Він залишив по собі поетичні антології «Збірку Верховного Імператора Сакураматі» та «Японські пісні палацу Верховного Імператора Сакураматі».

28 травня 1750 року Імператор Сакураматі помер у 30-річному віці. Його поховали в гробниці Цукінова, на території монастиря Сенрюдзі в районі Хіґасіяма, в Кіото..

Генеалогічне дерево

Примітки

Джерела та література 

  『新編　日本史辞典』 (Нове видання. Словник історії Японії) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) (''Історія Імператорів

Посилання 

  Список усипальниць Імператорів Японії  // Офіційна сторінка Управління Імператорського двору Японії 

Імператори Японії